Andom est le nom de plusieurs villages du Cameroun :
 Andom, un village sso du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ; 
 Andom, un village du Cameroun dans la commune d'Ambam ; 
 Andom, un village yembama du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ;
 Andom, un village du Cameroun dans la commune de Diang ;
 Andom, un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo.